Сьюзан Кларк (, наст. имя Нора Голдинг; род. 8 марта 1943) — канадская и американская актриса, лауреат премии «Эмми».

Карьера 
Сьюзан Кларк сыграла главные женские роли в нескольких успешных фильмах в шестидесятых и семидесятых, таких как «Блеф Кугана» с Клинтом Иствудом в 1968 году, «Скажи им, что Билли-Бой здесь» с Робертом Редфордом в 1969, «Вальдес идёт» с Бертом Ланкастером в 1971, «Ночные ходы» с Джином Хэкменом и «Аэропорт 1975» в 1975, а также «Город в огне» с Барри Ньюменом и Лесли Нильсеном в 1979 году. Она также снялась в фильмах «Колосс: Проект Форбина» и «Порки». В 1976 году она выиграла премию «Эмми» за роль в телефильме «Бейб», а год спустя получила ещё одну номинацию за воплощение образа Амелии Эрхарт в одноимённом фильме.

На телевидении Сьюзан Кларк известна по своей роли Кэтрин Пападаполис в комедийном сериале «Вебстер», которая принесла ей номинацию на премию «Золотой глобус» в 1985 году. Она появилась во всех эпизодах сериала, который транслировался с 1983 по 1989 год. После его завершения она была приглашённой звездой в одном из эпизодов сериала «Она написала убийство», а также снялась в нескольких кино и телефильмах.

Личная жизнь 
Нора Голдинг родилась в городе Сарния (Онтарио, Канада), но выросла в Торонто. 21 марта 1980 года вышла замуж за актёра Алекса Карраса, в браке с которым в том же году родила дочь Кэти.

Фильмография

Награды и номинации 
 «Эмми»
 1976 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме — «Бейб»
 1977 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме — «Амелия Эрхарт» (номинация)
 «Золотой глобус»
 1985 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл — «Вебстер» (номинация)
 «Джемини»
 1996 — Премия «Джемини» за лучшую женскую роль — «Украденные дети»

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Торонто